

Musica 
Falling Up – gruppo musicale statunitense
Falling Up – album di Kevin Ayers del 1988
Falling Up – album dei Digby del 2004
Falling Up – album dei Falling Up del 2015
Falling Up – singolo di Dean Lewis del 2021

Altro 
Falling Up – film diretto da David M. Rosenthal del 2010